Now or Never (álbum) - de Nick Carter, lançado em 2002
Now or Never (canção) - primeiro single do filme High School Musical 3
Now or Never (canção de Halsey) - canção da cantora estadunidense Halsey de 2017
Now or Never (filme) - curta-metragem mudo norte-americano de 1921

Veja também 
It's Now or Never - célebre canção de Elvis Presley

Desambiguação